Христофоровка — топоним:

Молдавия 
 Христофоровка — село в Унгенском районе.

Россия 
 Христофоровка — деревня в Становлянском районе Липецкой области, упразднена в 2001 г.
 Христофоровка — деревня в Пермском районе Пермского края.
 Христофоровка — село в Неклиновском районе Ростовской области.
 Христофоровка — село в Сосновском районе Тамбовской области.
 Христофоровка — железнодорожная станция Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги

Украина 
 Христофоровка — посёлок городского типа в Криворожском районе Днепропетровской области.
 Христофоровка — село в Никопольском районе Днепропетровской области.
 Христофоровка (до 2016 г. — Коммунаровка) — село в Покровском районе Днепропетровской области.
 Христофоровка — село в Антрацитовском городском совете Луганская область.
 Христофоровка — село в Баштанском районе Николаевской области.

См. также 
 Христофорово
 Христофор.